Dit is een lijst van planetoïden 20201-20300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (20201) - || 1997 EK6|| 6 maart 1997 || Kleť
|-
| (20202) - || 1997 EC25|| 7 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (20203) - || 1997 ED25|| 7 maart 1997 || Spacewatch
|-
| (20204) Yuudurunosato || 1997 EV25|| 1 maart 1997 || T. Okuni
|-
| (20205) - || 1997 EJ34|| 4 maart 1997 || LINEAR
|-
| (20206) - || 1997 FA4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (20207) - || 1997 FB4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (20208) - || 1997 FC4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (20209) - || 1997 FE5|| 30 maart 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20210) - || 1997 GQ7|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (20211) - || 1997 GK8|| 2 april 1997 || LINEAR
|-
| (20212) - || 1997 GR8|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (20213) - || 1997 GE20|| 5 april 1997 || LINEAR
|-
| (20214) - || 1997 GL21|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (20215) - || 1997 GQ26|| 7 april 1997 || Spacewatch
|-
| (20216) - || 1997 GS27|| 9 april 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20217) - || 1997 GK33|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (20218) - || 1997 GT34|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (20219) - || 1997 GP36|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (20220) - || 1997 GA40|| 7 april 1997 || E. W. Elst
|-
| (20221) - || 1997 HV8|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (20222) - || 1997 HP11|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (20223) - || 1997 HK16|| 30 april 1997 || Spacewatch
|-
| (20224) - || 1997 JR13|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (20225) - || 1997 MG1|| 26 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (20226) - || 1997 NG6|| 11 juli 1997 || K. A. Williams
|-
| (20227) - || 1997 WS35|| 29 november 1997 || LINEAR
|-
| (20228) Jeanmarcmari || 1997 XG || 3 december 1997 || ODAS
|-
| (20229) - || 1997 XX4|| 6 december 1997 || ODAS
|-
| (20230) Blanchard || 1997 XH5|| 6 december 1997 || ODAS
|-
| (20231) - || 1997 YK || 18 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20232) - || 1997 YK2|| 21 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (20233) - || 1998 AZ6|| 5 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20234) Billgibson || 1998 AV9|| 6 januari 1998 || M. W. Buie
|-
| (20235) - || 1998 BA7|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (20236) - || 1998 BZ7|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (20237) - || 1998 CC3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (20238) - || 1998 DT7|| 23 februari 1998 || NEAT
|-
| (20239) - || 1998 DT12|| 24 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (20240) - || 1998 DC13|| 24 februari 1998 || NEAT
|-
| (20241) - || 1998 DV23|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (20242) Sagot || 1998 DN27|| 27 februari 1998 || P. Antonini
|-
| (20243) - || 1998 DB36|| 25 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (20244) - || 1998 EF || 1 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (20245) - || 1998 EL5|| 1 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (20246) Frappa || 1998 ER6|| 1 maart 1998 || ODAS
|-
| (20247) - || 1998 EB9|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20248) - || 1998 EE10|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20249) - || 1998 EM10|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (20250) - || 1998 EP11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (20251) - || 1998 EA12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (20252) - || 1998 EY13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (20253) - || 1998 EJ21|| 1 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20254) Úpice || 1998 FE2|| 21 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (20255) - || 1998 FX2|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20256) Adolfneckař || 1998 FC3|| 23 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (20257) - || 1998 FL6|| 18 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (20258) - || 1998 FF10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (20259) Alanhoffman || 1998 FV10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (20260) - || 1998 FL11|| 22 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (20261) - || 1998 FM12|| 19 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (20262) - || 1998 FB14|| 25 maart 1998 || NEAT
|-
| (20263) - || 1998 FF16|| 25 maart 1998 || T. Kagawa
|-
| (20264) Chauhan || 1998 FV20|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20265) Yuyinchen || 1998 FP23|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20266) Danielchoi || 1998 FK26|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20267) - || 1998 FU27|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20268) Racollier || 1998 FC28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20269) - || 1998 FF28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20270) Phildeutsch || 1998 FR30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20271) Allygoldberg || 1998 FK32|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20272) Duyha || 1998 FH33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20273) - || 1998 FO37|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20274) Halperin || 1998 FZ40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20275) - || 1998 FR41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20276) - || 1998 FO42|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20277) - || 1998 FL44|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20278) Qileihang || 1998 FP45|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20279) Harel || 1998 FZ47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20280) - || 1998 FQ49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20281) Kathartman || 1998 FZ49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20282) Hedberg || 1998 FT51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20283) Elizaheller || 1998 FG55|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20284) Andreilevin || 1998 FL58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20285) Lubin || 1998 FU58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20286) Michta || 1998 FT59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20287) Munteanu || 1998 FT61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20288) Nachbaur || 1998 FR62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20289) Nettimi || 1998 FQ64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20290) Seanraj || 1998 FJ65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20291) Raumurthy || 1998 FF67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20292) Eduardreznik || 1998 FV70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20293) Sirichelson || 1998 FQ72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20294) - || 1998 FA73|| 27 maart 1998 || ODAS
|-
| (20295) - || 1998 FF75|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20296) Shayestorm || 1998 FL76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20297) - || 1998 FQ76|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20298) Gordonsu || 1998 FW77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20299) - || 1998 FH78|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (20300) Arjunsuri || 1998 FE84|| 24 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten